Jméno Emil Voigt nosí více osob:

 Emil Voigt (atlet) (1883–1973) – britský atlet, vítěz olympijského běhu na 5 mil z roku 1908
 Emil Voigt (gymnasta) (1875–1961) – americký gymnasta, úspěšný účastník olympiády v roce 1904